Дело Сычёва:
 Скандал в российской армии, в результате которого рядовой Андрей Сычёв остался без ног (2006)
 Скандал, связанный с уходом российского футболиста Дмитрия Сычёва из московского «Спартака» (2002)